Кото́вск — города в России, Украине и Молдавии, которые были названы в честь Г. И. Котовского.

 Котовск — в 1935—2016 гг. название города Подольск в Одесской области Украины (бывш. Бирзула).
 Котовск — название железнодорожной станции в этом городе и одноимённого локомотивного депо 1935—2016 гг.
 Котовск — город в Тамбовской области России.
 Котовск — в 1965—1990 гг. название города Хынчешты в Молдавии.

См. также 
 
 
 Котовского